El término Kankakee puede referirse a:

 El río Kankakee, en el estado de Illinois (Estados Unidos);
 la ciudad de Kankakee (Illinois).
 el Municipio de Kankakee en Illinois;
 el Municipio de Kankakee en el condado de Jasper, Indiana;
 el Municipio de Kankakee, en el condado de LaPorte, Indiana.